Municipio de White Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de White Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de White Lake (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.
 Municipio de White Lake (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.